Lucien Fontayne (1865-1946), compositeur français
 René Fontayne (1891-1952), peintre français
 Lucie Rauzier-Fontayne (1895-1986), écrivaine française